Pulau Panjang (Banten), een Indonesisch eiland voor de kust van Serang, Banten, West-Java.
 Pulau Panjang (Subi), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulau Panjang (Tebo Ulu), een bestuurslaag in Indonesië
Panjang, een Indonesisch eiland in de provincie Molukken.
Pulau Panjang Besar, een Indonesisch eiland voor de kust van Jakarta.
Pulau Panjang Kecil, een Indonesisch eiland voor de kust van Jakarta.